Абу-Хаммад () — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Шаркия.

Географическое положение 
Город находится на востоке мухафазы, в юго-восточной части дельты Нила, на берегу канала Исмаилия, на расстоянии приблизительно 15 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Эз-Заказика, административного центра провинции. Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Абу-Хаммада составляла 39 361 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший крупный гражданский аэропорт — Международный аэропорт Каира.

Примечания 

Города Египта